Le Maître du hasard est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Maître du hasard, série de bande dessinée de Jean-Blaise Djian et Jean-François Cellier
 Le Maître du hasard, roman de science-fiction de Robert Silverberg, publié précédemment en français sous le nom L'Homme stochastique